Kosnick ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Kosnick-Kloss (1892–1966), deutsch-französische Malerin, Bildhauerin, Teppichwirkerin und Sängerin
 Kira Kosnick (* 1966), deutsche Soziologin